Бенедетто Лути (; 17 ноября 1666, Флоренция — 17 июня 1724, Рим) — итальянский живописец и рисовальщик академического направления эпохи барокко флорентийской школы.

Жизнь и творчество 
Бенедетто Лути начал свою творческую карьеру в родном городе. Учился у Габбиани и Томмазо Реди. Пользовался покровительством великого герцога Тосканы Козимо III Медичи, большого поклонника рисунка пастелью. В 1691 году художник переехал из Флоренции в Рим, где великий герцог по-прежнему оказывал ему поддержку. Лути был одним из первых больших мастеров, которые использовали пастель не только для эскизов и набросков для живописных картин, но и рисовавших в этой технике портреты. Кроме этого, Бенедетто Лути создавал также произведения в технике масляной живописи и фрески (например, для Базилики Сан-Джованни-ин-Латерано). С 1720 года он возглавлял Академию Святого Луки в Риме.

Лути также успешно занимался торговлей произведениями искусства и руководил основанной им художественной школой. Среди его учеников следует назвать Джованни Паоло Панини, Плачидо Костанци, Жана-Батиста ван Лоо и его брата Шарля-Андре ван Лоо.

Галерея

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Художники Италии XVII века
Художники-академисты
Художники-пастелисты
Художники-педагоги